Аэропорт Патханкот  — аэропорт для граджанских авиалайнеров. Находится в 3 км от ближайшего города Патханкот и 7 км. от железнодорожного вокзала, расположенном на дороге Патханкот–Майра. Этот аэропорт обслуживает только внутренние рейсы. Площадь аэропорта 75 акров. Аэропорт - с плохо развитой сетью общественного транспорта, исключительно на такси.

Аэропорт был торжественно открыт министром авиации Прафуном Пателем 21 ноября 2006 с участием члена парламента, киноактёра Винода Кханна,, который хотел сделать Патханкот туристическим местом и промышленным узлом.

2 января 2016 года был атакован террористами.

Текущее состояние 
Сейчас рейсы не принимаются.

Примечания 

Аэропорты Индии